Коя () — город в юго-западной части Гвинеи, в провинции Киндия. Административный центр префектуры Коя.

Общая информация 
Расположен приблизительно в 50 км от столицы страны, города Конакри, на высоте 95 м над уровнем моря. Промышленность представлена главным образом производством минеральной воды.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 128 111 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Гвинеи